Impens ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Impens (1896–1970), belgische Opernsängerin (Sopran), siehe Clara Clairbert
 Josse Impens (1840–1905), belgischer Maler